Les championnats d'Europe des régions de karaté 2007, cinquième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 8 et  à Novi Sad, en Serbie.

2007
Karaté régions
Karaté régions 2007
Événement sportif à Novi Sad
Europe régions 2007
Europe régions
Sport en Serbie en 2007
Sport en juin 2007